Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2003, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 6 au .

Lee Hyung-taik remporte le simple messieurs alors qu'il n'est que  mondial et a dû passer par les qualifications. En finale, il bat Juan Carlos Ferrero, décrochant à cette occasion le  et seul titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Paul Hanley et Nathan Healey. Ils remportent leur  ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2003
Tennis en Australie en 2003
Sydney
Tennis en janvier 2003